Erupcja Volcán de Fuego (1717)
 Erupcja Volcán de Fuego (2018)